Villa Nueva steht für:

 Villa Nueva (Buenos Aires), Stadt im Partido Berisso, Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Villa Nueva (Córdoba), Stadt im Departamento General San Martín, Provinz Córdoba, Argentinien
 Villa Nueva (Mendoza), Stadt im Departamento Guaymallén, Provinz Mendoza, Argentinien
 Municipio Villa Nueva, Landkreis in der Provinz Federico Román, Departamento Pando, Bolivien
 Villa Nueva (Guatemala), Stadt im Departamento Guatemala, Republik Guatemala
 Villa Nueva (Oaxaca), Dorf im Municipio Santiago Ixtayutla, Bundesstaat Oaxaca, Mexiko
 Villa Nueva (Chinandega), Stadt im Departamento Chinandega, Nicaragua
 Villa Nueva (Puna),  Ortschaft im Departamento Potosí im Hochland des südamerikanischen Andenstaates Bolivien